Sergej Gorpišin (31. kolovoza 1997.), ruski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine.
Sin zaslužnog majstora športa SSSR-a 1992., ruskog reprezentativca Vjačeslava Gorpišina.

Ruski rukometaši